Населението на Словения през 2007 година е 2 024 335 души.

Възрастов състав 
(2005)
 0 – 14 години: 14% (мъжe 145 016 / жени 137 012)
 15 – 64 години: 70,6% (мъже 715 629 / жени 704 079)
 над 65 години: 15,4% (мъже 118 298 / жени 191 036)
(2010)
 0 – 14 години: 13,5% (мъжe 139 880 / жени 131 826)
 15 – 64 години: 69,9% (мъже 707 219 / жени 695 470)
 над 65 години: 16,5% (мъже 129 662 / жени 201 635)

Естествен прираст

Етнически състав 
(2002)
 83,06% – словенци
 1,98% – сърби
 1,81% – хървати
 1,10% – бошняци
 0,32% – унгарци
 0,17% – цигани
 0,11% – италианци

Езици 
Официалният език е словенски.

Религия 
(2002)
 61 % – християни
 57,8% – католици
 2,3% – православни
 0,9% – протестанти
 2,4% – мюсюлмани
 10,1% – атеисти
 26,5% – други

Вижте също 
 Списък на страните по население
 Население на Европа